Hervé Vilard (1946 - ), chanteur français 
 Roger Vilard (1921 - 2004), auteur de romans policiers français.

Homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme